Slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 2007 inleddes den 22 september och var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (8 totalt) kvalificerade sig till kvartsfinalerna. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 30 september.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Tyskland mot Nordkorea

{{Resultat med trupp|id=GER-PRK
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 22 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Kerstin Garefrekes Renate Lingor Annike Krahn 
|mål2     = 
|arena    = Wuhan Sports Centre Stadium
|spelplats= Wuhan
|publik   = 37200
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot England

{{Resultat med trupp|id=USA-ENG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 22 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Abby Wambach Shannon Boxx Kristine Lilly 
|mål2     = 
|arena    = Tianjin Olympic Center Stadium
|spelplats= Tianjin
|publik   = 29586
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Kina

{{Resultat med trupp|id=NOR-CHN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 23 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Isabell Herlovsen 
|mål2     = 
|arena    = Wuhan Sports Centre Stadium
|spelplats= Wuhan
|publik   = 52000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Australien

{{Resultat med trupp|id=BRA-AUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 23 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Formiga Marta Cristiane 
|mål2     =  Lisa De Vanna Lauren Colthorpe
|arena    = Tianjin Olympic Center Stadium
|spelplats= Tianjin
|publik   = 35061
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Tyskland mot Norge

{{Resultat med trupp|id=GER-NOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 26 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Trine Rønning Kerstin Stegemann Martina Müller 
|mål2     = 
|arena    = Tianjin Olympic Center Stadium
|spelplats= Tianjin
|publik   = 53819
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=USA-BRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Leslie Osborne Marta Cristiane
|arena    = Yellow Dragon Stadium
|spelplats= Hangzhou
|publik   = 47818
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=NOR-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 30 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Ragnhild Gulbrandsen 
|mål2     =  Abby Wambach Lori Chalupny Heather O'Reilly
|arena    = Hongkou Football Stadium
|spelplats= Shanghai
|publik   = 31000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor
 Fifa.com

Slutspel